Шахбазов — мусульманская фамилия. Распространена среди азербайджанцев, дагестанцев и чеченцев.

Известные носители 
 Шахбазов, Валерий Гаевич (1925—2005) — советский украинский учёный, доктор биологических наук. Действительный член Академии наук высшей школы Украины.
 Шахбазов, Мусаиб Али оглы (1898—1937) — народный комиссар просвещения Азербайджанской ССР.
 Шахбазов, Парвиз Октай оглы (род. 1969) — азербайджанский государственный деятель. Министр энергетики Азербайджана.
 Шахбазов, Руслан Исламович (род. 1996) — российский дзюдоист.
 Шахбазов, Фахраддин Ибрагим оглы (1950—1991) — Национальный Герой Азербайджана. 
 Шахбазов, Явер Алибала оглы (1973—1995) — Национальный Герой Азербайджана. 

 Шахбазова, Джамиля Висиралиевна (род. 1970) — актриса театра, народная актриса Чеченской Республики (2012).